Die Flughafen Nürnberg GmbH ist die Betreibergesellschaft des Flughafens Nürnberg Albrecht Dürer Airport mit Sitz in Nürnberg.

Eigentumsverhältnisse 

An der Betreibergesellschaft des Flughafens Nürnberg waren bei Gründung die Bundesrepublik Deutschland mit 30 %, der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg mit jeweils 35 % beteiligt. Mit Wirkung zum 1. Januar 1966 übertrug die Bundesrepublik Deutschland ihre Anteile an die beiden verbleibenden Gesellschafter. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass diese sich aus allen bis dahin bestehenden Flughafenbeteiligungen zurückziehen wolle um die finanziellen Verpflichtungen für Investitionen, die als Darlehen gegeben wurden, zu reduzieren. Einzig an den Flughäfen Frankfurt am Main, Berlin sowie Köln/Bonn blieb die Bundesrepublik Deutschland beteiligt.

Derzeit sind somit die Stadt Nürnberg und der Freistaat Bayern mit jeweils 50 % die Gesellschafter der Flughafen Nürnberg GmbH.

Geschichte 
Die Gesellschaft wurde, ausweislich des Handelsregisterauszuges, mit Gesellschaftsvertrag vom 20. November 1953 gegründet und am 1. Februar 1954 in das Handelsregister eingetragen. Erster Aufsichtsratsvorsitzender war Julius Loßmann.

1979 wurde die Flughafen Nürnberg Service GmbH (handelsrechtlich: Flughafen Nürnberg Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet. Diese übernahm die Bewirtschaftung der Parkflächen sowie Vermietung und Betrieb der Ladenlokale auf dem Flughafengelände.

Im Jahr 2000 wurde die AirPart GmbH (handelsrechtlich: AirPart Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet, diese erbringt am Flughafen Nürnberg alle Bodenverkehrsdienste.

Die Gründung der Flughafen Nürnberg Energie GmbH erfolgte 2009. Diese ist für den Energiehandel, die Energieerzeugung und den Netzbetrieb am Airport Nürnberg zuständig.

Durch Investitionen und Verluste in den vorhergehenden Jahren verschuldete sich die Flughafengesellschaft mit insgesamt rund 115 Millionen Euro. Daraufhin beschlossen im Jahr 2014 die Stadt Nürnberg und der Freistaat Bayern, in ihrer Funktion als Gesellschafter eine Kapitalerhöhung der Gesellschaft um 40 Millionen Euro, wobei diese gemäß ihrer Beteiligungsquote jeder Gesellschafter 20 Millionen Euro beizutragen hatte. Daneben erhielt die Gesellschaft zusätzlich ein Darlehen vom Freistaat Bayern in Höhe von 20 Millionen EUR und von der Stadt Nürnberg 10 Millionen Euro. Dadurch standen dem Flughafen insgesamt 70 Millionen Euro zur Verfügung.

Konzerngesellschaften 
Die Flughafen Nürnberg GmbH (handelsrechtlich: Flughafen Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung) hält an den nachstehenden Tochtergesellschaften je 100 % der Anteile:

 AirPart GmbH (handelsrechtlich: AirPart Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
 Flughafen Nürnberg Energie GmbH
 Flughafen Nürnberg Service GmbH (handelsrechtlich: Flughafen Nürnberg Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Wirtschaftliche Kennzahlen 
Die Angaben seit dem Jahr 2006 beziehen sich jeweils auf den konsolidierten Konzernabschluss:

Kritik 
Die Flughafengesellschaft steht insbesondere wegen der 24-stündigen Betriebszeit des Flughafens und den damit einhergehenden Nachtflügen in der Kritik bei den Anwohnern. Der Verein Fluglärm-Schutzgemeinschaft Nürnberg und Umgebung e.V. vertritt die Interessen der vom Fluglärm beeinträchtigten Anwohner.

Literatur

Weblinks 
 Internetpräsenz der Flughafen Nürnberg GmbH
 Internetpräsenz der AirPart GmbH

Einzelnachweise 

Flughafenbetreiber
Gegründet 1955
Flughafen Nürnberg
Verkehrsunternehmen (Nürnberg)